Nicholas Baptiste, född 4 augusti 1995, är en kanadensisk professionell ishockeyforward som är kontrakterad till NHL-organisationen Toronto Maple Leafs och spelar för deras farmarlag Toronto Marlies i AHL.

Han har tidigare spelat på NHL-nivå för Buffalo Sabres och på lägre nivåer för Milwaukee Admirals, Rochester Americans i AHL och Sudbury Wolves och Erie Otters i OHL.

Baptiste draftades i tredje rundan i 2015 års draft av Buffalo Sabres som 69:e spelare totalt.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Nick Baptiste NHL stats – Hockey-Reference.com
Nick Baptiste hockey statistics and profile at hockeydb.com

Spelare i Buffalo Sabres
Spelare i Rochester Americans
Spelare i Erie Otters
Spelare i Sudbury Wolves
Kanadensiska idrottare under 2000-talet
Kanadensiska ishockeyspelare
Idrottare från Ottawa
Levande personer
Födda 1995
Män
Spelare valda i NHL Entry Draft 2013
Spelare i Milwaukee Admirals (2001–)
Spelare i Toronto Marlies
Spelare valda av Buffalo Sabres i NHL Entry Draft